La competizione del concorso individuale maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta al Tokyo Metropolitan Gymnasium dal 18 al 20 ottobre 1964.

Programma

Risultato finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso individuale maschile